Bitwa pod Budziszynem – 1 września 1015
 Bitwa pod Budziszynem – 20–21 maja 1813
 Bitwa pod Budziszynem – 21–26 kwietnia 1945